Илья Эдуардович Болтрушевич (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Днепр-Могилёв».

Клубная карьера 
Воспитанник могилёвского «Днепра». Дебютировал в его составе 16 октября 2016 года в матче 23-го тура первой лиги с «Ошмянами». Болтрушевич вышел на поле на 73-й минуте вместо Дениса Левицкого. «Днепр» в итоговой турнирной таблице занял второе место и завоевал право выступать в следующем сезоне в высшей лиге.

Вторую половину 2017 года провёл на правах аренды в солигорском «Шахтёре». За основной и дублирующий составы команды не играл, но за команду до 19 лет принимал участие в юношеской лиге УЕФА. Болтрушевич выходил на поле в ответном матче с латвийской «Лиепаей» и двух матчах со словацкой «Нитрой».

6 октября 2018 года дебютировал в составе «Днепра» в чемпионате Белоруссии, отыграв все 90 минут в матче с брестским «Динамо». По итогам сезона «Днепр» занял последнее место в турнирной таблице и был объединён с «Лучом». Новая команда получила название «Дняпро» и продолжила выступление в Высшей лиге. Болтрушевич вместе с несколькими одноклубниками подписал контракт с объединенной командой.

Сезон 2019 года провёл на правах аренды в «Лиде», выступавшей в первой лиге. 13 апреля дебютировал за команду в игре с новополоцким «Нафтаном». Болтрушевич вышел в стартовом составе и на 16-й минуте забил мяч, сравняв тем самым счёт. Всего по итогам сезона он принял участие в 26 матчах первенства, забил 3 мяча и заработал 4 жёлтых карточки.

24 февраля 2020 года подписал контракт с вышедшей в высшую лигу «Белшиной». Играл за дублирующую команду. В основе преимущественно оставался на скамейке запасных. В июле 2020 года покинул команду и присоединился к «Сморгони». 

С января 2021 года тренировался с клубом «Днепр-Могилёв» и в феврале подписал контракт с командой.

В феврале 2022 года был арендован «Ислочью». В середине сезона получил серьёзную травму, из-за чего выбыл из распоряжения клуба до конца чемпионата. В декабре 2022 года покинул клуб по окончании срока арендного соглашения.

Личная жизнь 
Его отец Эдуард Болтрушевич в прошлом футболист, защитник, чемпион и обладатель кубка Белоруссии, выступал за национальной сборной.

Достижения 
 Днепр (Могилёв)
 Серебряный призёр Первой лиги: 2016

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Белшины» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Ислочь»